Bleier ist der Familienname von:

 Bianka Bleier (* 1962), deutsche Schriftstellerin
 Gunda Bleier-Seitz (1898–nach 1954), deutsche Sopranistin 
 Helmut Bleier (1934–1982), deutscher Skispringer
 Oswald Bleier (1889–1936), deutscher Politiker (KPD)
 Paul Bleier (1898–1959), deutscher Organist
 Ulrike Anna Bleier (* 1968), deutsche Autorin und Journalistin 
 Wolfgang Bleier (* 1965), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Blaier
 Bleyer
 Pleyer
 Pleier